Op de US Open 2011 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 11 september.

Titelverdedigsters waren het als derde geplaatste duo Vania King en Jaroslava Sjvedova.

Het toernooi werd gewonnen door het als vierde geplaatste paar Liezel Huber en Lisa Raymond. In de finale versloegen zij de titelverdedigsters in drie sets.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Schema

Laatste vier 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Halve finale
| RD2 = Finale
| score-width=12
| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Maria Kirilenko  Nadja Petrova
| RD1-score1-1=67
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=3
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Vania King  Jaroslava Sjvedova
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=6
| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Liezel Huber  Lisa Raymond
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Daniela Hantuchová  Agnieszka Radwańska
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=4
| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Vania King  Jaroslava Sjvedova
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=65
| RD2-score1-3=63
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Liezel Huber  Lisa Raymond
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=7
}}

 Deel 1 

 Deel 2 

 Deel 3 

| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=16
| RD1-team09= J Gajdošová  B Mattek-Sands
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Dokić  V Razzano
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Dulgheru  M Rybáriková
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Koryttseva  T Poetsjek
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Erakovic  T Tanasugarn
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=ALT
| RD1-team14= A Amanmuradova  A Panova
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Kops-Jones  A Spears
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= L Huber  L Raymond
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= S Mirza  J Vesnina
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= V Djatsjenko  O Savtsjoek
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=65
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= I-C Begu  S Halep
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=2r
| RD2-seed04=9
| RD2-team04={{nowrap| I Benešová  B Záhlavová-Strýcová}}
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-seed05=16
| RD2-team05= J Gajdošová  B Mattek-Sands
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Koryttseva  T Poetsjek
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=4
| RD2-seed07=ALT
| RD2-team07= A Amanmuradova  A Panova
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= L Huber  L Raymond
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= S Mirza  J Vesnina
| RD3-score01-1=64
| RD3-score01-2=65
| RD3-seed02=9
| RD3-team02=

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 3)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2011